Tamara Čurović (; * 31. Oktober 1994 in Belgrad) ist eine serbische Tennisspielerin.

Karriere 
Čurović begann im Alter von neun Jahren mit dem Tennisspielen und bevorzugt laut ITF-Profil Sandplätze. Sie spielt vorrangig auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang fünf Titel im Einzel und 34 im Doppel gewinnen konnte.

Čurović wurde bislang einmal für die serbische Fed-Cup-Mannschaft nominiert, bestritt aber noch kein Spiel.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 
 
 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Serbien)
Serbe
Geboren 1994
Frau